Jurien je lahko:
 Geografija
 Jurien (zaliv), Avstralija

 Ljudje
 Jurien (priimek)